

Interjection
 Moin est une interjection, que l'on peut observer en bas-allemand (ou Plattdeutsch) et en Frison oriental, signifiant « salut ! ». Cette expression est répandue en Frise orientale, dans le Sud du Schleswig (y compris la Frise septentrionale) et dans les régions de Flensbourg, Hambourg, Hanovre, Brême, ou encore dans le Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dans le Sud de la péninsule de Jutland, ainsi qu'au Danemark, ou enfin à l'Est des Pays-Bas. 

 Étymologiquement, le Moin, que l'on trouve parfois écrit Moin moin, est issu du frison ; en effet, le mot mooi y signifie beau, bon.
Le second moin dérive -quant à lui- de Morn, signifiant jour en frison.
Des formes similaires peuvent être observées en bas-saxon avec mooien Dag, mooien Abend, mooien Mor(g)en.
Toutefois, la forme dupliquée relève de nos jours davantage d'un objectif emphatique du locuteur que d'une altération de Morgen, ce qui implique que Moin, et a fortiori Moin moin, peuvent être utilisés à n'importe quel moment de la journée et pas uniquement le matin.

 L'expression fut popularisée par le personnage de bande dessinée Werner, qui utilise régulièrement cette forme de salut lors de ses aventures, dans la mesure où il s'exprime généralement en utilisant le dialecte bas-allemand.

Mythologie 
Dans la mythologie nordique, le Moin, comme Nidhogg, est un dragon s'ingéniant à détruire le frêne Yggdrasil.

Créature fantastique de la mythologie nordique
Dragon légendaire